Intersticio, en biología, puede referirse a:

 El intersticio celular, un espacio intercelular filtrado de plasma con proteínas, donde puede haber o no una pequeña cantidad de células.
 El intersticio, un hábitat endobentónico de los ecosistemas acuáticos y cuyos habitantes ocupan resquicios y huecos naturales del suelo submarino.
 El intersticio, un espacio contiguo lleno de líquido que existe entre la piel y los órganos del cuerpo humano.

Además, puede hacer referencia a:

 El intersticio, un espacio hueco entre los granos de una roca, en geología.
 El intersticio, el tiempo que se debe pasar en una orden antes de ser promovido a otra superior, en el catolicismo.